

Patronyme 

 Léon Valade (1841-1884), poète et dramaturge français.
 Marc Freund-Valade (1899-1996), préfet ;
 Pierre Valade (1909-1971), artiste-peintre français ;
 Jacques Valade (1930-), homme politique français.
 Bernard Valade (1942-), universitaire et sociologue français.
 Pierre-André Valade (1959-), chef d'orchestre français ;
 Nelly Valade (1981-), actrice française ;
 Aymeline Valade (1984-), mannequin français.

Toponyme 

 Rue Valade, voie française de Toulouse.